Bay Parkway – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach
Bay Parkway – stazione della metropolitana di New York della linea BMT West End
Bay Parkway – fermata della metropolitana di New York della linea IND Culver